Il termine San Germán (San Germano) è un toponimo spagnolo che può riferirsi a:

San Germán (Cuba) – città cubana.
San Germán (Porto Rico) – città portoricana.